Brothers é um filme mudo de 1913, do gênero dramático em curta-metragem estadunidense, dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Charles Hill Mailes
Robert Harron
Clara T. Bracy
Harry Carey
Gertrude Bambrick
Walter P. Lewis
Adolph Lestina
Mabel Normand

Ligações externas 

Filmes dos Estados Unidos de 1913
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes mudos
Filmes em preto e branco
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes de drama da década de 1910